BSH je zkratka s více významy:

 BSH hranol – podélně lepené lamelové dřevo

 Bsh – Bourne shell